

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Sobień – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów 
 Sobień – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki

Zobacz też 
 Zamek Sobień – ruiny średniowiecznego zamku nad Sanem
 Zamek Sobień w Lesku – późnogotycki zamek w Lesku
 Rezerwat przyrody Góra Sobień – rezerwat przyrody na terenie gminy Lesko w województwie podkarpackim, w obrębie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych